Transduktor steht für:

 Transduktor (Elektrotechnik), elektrotechnisches bzw. elektronisches Bauteil zur Steuerung und Messung von Strömen, insbesondere Wechselstrom
 Transduktor (Informatik), spezieller endlicher Automat

Siehe auch:

 Transduktion